Перькова — название населённых пунктов в России:
 Перькова — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Перькова — деревня в Знаменском районе Орловской области.